Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 
 
 
 
 
 

143e régiment d'artillerie coloniale
143e régiment d'infanterie (France)
143e régiment d'infanterie territoriale

 d'infanterie ( d'infanterie bas-alsacien)
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires